Karl Steinhoff ist der Name folgender Personen:

* Karl Steinhoff (Politiker) (1892–1981), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Politiker (SPD, SED)
 Karl Steinhoff (Verwaltungsjurist) (1893–1996), deutscher Pädagoge und Verwaltungsjurist